

Informatica 
 KJS – interprete JavaScript di KDE

Codici 
 kjs – codice ISO 639-3 della lingua kewa orientale